Controllore – colui che controlla i documenti di viaggio su treni e altri mezzi pubblici 
 
 Controllore – dispositivo centrale nel controllo automatico di processi
 Controllore del traffico aereo – colui che si occupa della fornitura dei servizi del traffico aereo
 Controllori – personaggi dei fumetti DC Comics